Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier I, se dispute du 6 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Samantha Stosur.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer Maria Sharapova. En finale, elle dispose aisément de sa compatriote Elena Dementieva, tombeuse de la favorite Justine Henin en demi.

Lindsay Davenport, est éliminée en huitièmes de finale par Martina Hingis, laquelle confirme son retour au plus haut niveau depuis son come back commencé en janvier.

Samantha Stosur et Lisa Raymond, têtes de série numéro un, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2006)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Indian Wells
Sport en Californie en 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en mars 2006